Bielorrusia o Belarús, de acuerdo al contexto, puede referirse a:

Estado bielorruso 

 Bielorrusia, país europeo.
 La República Socialista Soviética de Bielorrusia, una república de la Unión Soviética.
 República Nacional Bielorrusa, un estado fallido organizado durante la Primera Guerra Mundial en el territorio bielorruso.